Хельм () — фамилия. Известные носители:
 Хельм, Александер Кнокс — британский дипломат, последний генерал-губернатор Судана.
 Хельм, Бригитта (1908—1996) — немецкая актриса.
 Хельм, Джон (1802—1867) — 18-й и 24-й губернатор американского штата Кентукки.
 Хельм, Луис (1874—1954) — американский гребец.
 Хельм, Рюдигер (род. 1956) — немецкий гребец-байдарочник.
 Хелм, Даррен (род. 1987) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Хельм Молоторукий — в легендариуме Толкина девятый по счёту король Рохана, прославившийся своей необычайной физической силой.
 Хельм — бог стражей в вымышленной вселенной Забытых Королевств.

См. также 
 Хелм (значения)
 Гельм, Теодор (1843—1920) — австрийский музыкальный критик.